Ein Klassisches System ist eine Variante folgender Schacheröffnungen:
 Caro-Kann-Verteidigung
 Holländische Verteidigung
 Französische Verteidigung
 Königsindische Verteidigung
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung
 Sizilianische Verteidigung
 Pirc-Ufimzew-Verteidigung
 Zweispringerspiel im Nachzuge